Ariston è un termine derivato dal greco Aristos, che significa migliore.

Può inoltre significare:
 Ariston – azienda di apparecchiature per il comfort termico per la casa
 Ariston Thermo Group – multinazionale italiana
 Ariston Records – casa discografica italiana
 Edizioni musicali Ariston – casa editrice musicale italiana
 Teatro Ariston – teatro della città di Sanremo

Pagine correlate 
 Aristone